Серия B 1941/1942 () — 13-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 26 октября 1941 года и закончился 12 июля 1942 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1941/42 на rsssf.com

1941/1942
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1941 году
Спорт в Италии в 1942 году